Кампильо-де-Арагон (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 36,9 км². Население — 154 человека (на 2010 год). Расстояние — 129 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сарагосы